Aleksander Fryderyk Wilhelm Wirtemberski (ur. 20 grudnia 1804 w Rydze, zm. 28 października 1881 w Bayreuth) – książę Wirtembergii, generał rosyjski.

Życiorys 
Syn księcia Aleksandra Fryderyka Karola i Antoniny Fryderyki z Saksonii-Coburga-Saalfeld. Podobnie jak ojciec służył w wojsku rosyjskim i doszedł do stopnia generała. W 1828 roku brał udział w walkach z Imperium Osmańskim, a w 1831 tłumił powstanie listopadowe w Polsce.

17 października 1837 roku ożenił się z Marią Orleańską, córką króla Francji Ludwika Filipa I i Marii Amelii Burbon. Ślub odbył się w Wersalskim Grand Trianon. Ślubu cywilnego udzielił parze Étienne-Denis Pasquier, kościelnego zaś – Louis-Marie-Edmond Blanquart de Bailleul, biskup Wersalu i luterański pastor Cuvier. Przez następne dni trwało przyjęcie, które gospodarzami byli król i królowa Francuzów. Jeszcze przed ślubem Aleksander, który był luteraninem, obiecał, że potomstwo z tego związku będzie wyznania katolickiego, stając się tym samym protoplastą katolickiej linii rodu. Para miała jednego syna: Filipa Wirtemberskiego, który został założycielem katolickiej linii Wirtembergów.

Po przedwczesnej śmierci swojej pierwszej żony Aleksander na wiele lat zamieszkiwał przez letnie miesiące na Zamku Fantazja, na zimę przenosząc się do Bayreuth. Był dobrym gospodarzem. Cieszył się dużym uznaniem u miejscowej ludności. Był aktywny w życiu społecznym, wspierał fundacje działające na rzecz chorych i ubogich.

11 czerwca 1868 roku ożenił się ponownie ze swoją gospodynią Katarzyną Pfennigkaufer (1829–1915), którą później uszlachcono jako panią von Meyernberg. Niezadowolona z tego była rodzina z synem Filipem na czele, tym bardziej że był to związek morganatyczny.

Generałowie Imperium Rosyjskiego
Ludzie związani z Rygą
Odznaczeni Orderem Świętego Huberta
Aleksander Fryderyk Wirtemberski
Urodzeni w 1804
Zmarli w 1881
Odznaczeni Orderem Korony Wirtemberskiej
Odznaczeni Orderem Olgi
Ludzie urodzeni w Rydze